Muzak – marchio registrato dell'azienda americana Muzak Holdings, che definisce musica di sottofondo
 Muzak –  rivista musicale italiana fondata a Roma nel 1973
 Muzak – termine generico per indicare la Musica da ascensore